(littéralement  « mâchoire d'ours ») est un genre éteint de thérapsides gorgonopsiens ayant vécu durant le Permien supérieur, il y a entre 259.9 et 252.17 millions d'années, dans ce qui est aujourd'hui le bassin du Karoo, en Afrique du Sud et dont une espèce est connu, Arctognathus curvimola.

Description
Arctognathus mesurait 1,10 m de long avec un crâne long de 18 cm.

Classification

Galerie

Notes et références

Notes

Références

Références taxinomiques

Liens externes 

Genre de thérapsides (nom scientifique)
Thérapside du Permien
Paléontologie en Afrique du Sud
Taxon fossile décrit en 1911
Gorgonopsia
Taxon fossile décrit par Robert Broom
Espèce décrite en 1911